EPKO – kod ICAO lądowiska Korne
 EPKO – były kod ICAO lotniska Koszalin-Zegrze Pomorskie